Kaiwo Maru ist der Name folgender Schiffe:

 Kaiwo Maru (Schiff, 1930), japanische Viermastbark und Segelschulschiff
 Kaiwo Maru (Schiff, 1989), japanisches Segelschulschiff